Área metropolitana de Mérida puede referirse a:

Toponimia 
  Área metropolitana de Mérida, en Extremadura, España;
  Área metropolitana de Mérida, en el Estado Mérida, Venezuela; o
  Área metropolitana de Mérida, en Yucatán, México;